Vagts ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Vagts (1892–1986), deutscher Lyriker, Historiker und Autor
 Detlev F. Vagts (1929–2013), US-amerikanischer Jurist und Professor an der Harvard University
 Erich Vagts (1896–1980), deutscher Politiker
 Peter Vagts (* um 1938), deutscher Hochschullehrer, Chorleiter und Vizepräsident des Chorverband Berlin